Томсон () — поширене європейське прізвище, буквально означає син Тома (Томаса, Хоми тощо) а також, топонім.

Прізвища 

 Адам Томсон (; 1955) — британський дипломат, постійний представник при НАТО (з 2014 року).
 Вільям Томсон, лорд Кельвін (; 1824—1907) — англійський фізик.
 Джеймс Томсон (; 1822—1892) — британський інженер і фізик.
 Джеймс Томсон (; 1700—1748) — британський поет.
 Джеймс Томсон (; 1786—1849) — ірландський математик та географ
 Джим Томсон (; 1956) — канадський хокеїст.
 Джиммі Томсон (; 1927—1991) — канадський хокеїст.
 Джозеф Джон Томсон (; 1856—1940) — англійський фізик, лауреат Нобелівської премії 1906 року.
 Джордж Паджет Томсон (; 1892—1975) — англійський фізик, син Джозефа Джона Томсон, лауреат Нобелівської премії 1937 року.
 Едді Томсон (; 1947—2003) — шотландський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Еліу Томсон (; 1853—1937) — британський та американський інженер, винахідник та підприємець, який зіграв важливу роль у створенні великих електричних компаній у США, Великій Британії та Франції.
 Ерл Томсон (; 1895—1971) — канадський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1920).
 Карл Густаф Томсон (; 1824—1899) — шведський ентомолог.
 Крейг Томсон (; 1972) — шотландський футбольний арбітр.
 Олександр Іванович Томсон (1860—1935) — мовознавець родом з Естонії, у 1897—1932 професор Одеського Університету.
 Том Томсон (; 1877—1917) — канадський художник, близький до Групи Сімох.
 Томас Річард Гейвуд Томсон (; 1813—1876) — англійський дослідник і натураліст.
 Томас Томсон (; 1817—1878) — шотландський хірург на службі Британської Ост-Індської компанії, британський натураліст і ботанік.
 Чарльз Вайвілл Томсон (; 1830—1882) — шотландський океанограф, біолог, геолог, мінералог.
 Сезар Томсон (; 1857—1931) — бельгійський скрипаль, педагог і композитор.

Топонім

Томсон (річка)

Томсон — місто, штат Джорджія
 Томсон — селище, штат Іллінойс
 Томсон — місто, штат Міннесота

Див. також 
 Томсен

Посилання 
 
Англійські прізвища